Folgende Museen tragen die Bezeichnung Otto-Dix-Haus:

 Otto-Dix-Haus (Gera), Geburtshaus des Malers Otto Dix in Gera
 Otto-Dix-Haus (Hemmenhofen), Wohnhaus des Malers in Hemmenhofen, Ortsteil von Gaienhofen, siehe Museum Haus Dix